Tamm är ett av de vanligaste estniska efternamnen, liksom namnet på en svensk adelsätt.

Personer med efternamnet Tamm 

 Adolf Gustaf Tamm (1805–1851) metallurg
 Alfhild Tamm (1876–1959), läkare och psykoanalytiker
 August Tamm (1840–1905), godsägare, militär och politiker
 Carl Olof Tamm (1919–2007), ekolog och markvetare
 Claës Gustaf Adolf Tamm (1838–1925), friherre, finansminister, överståthållare och politiker
 Clas Tamm (1807–1866), friherre, brukspatron och tecknare
 Elisabeth Tamm (1880–1958), feminist och politiker, frisinnad
 Fabian Tamm (1879–1955), sjöofficer, amiral
 Fredrik Tamm (1847–1905), språkforskare, nordist
 Märta Tamm-Götlind (1888–1982), skribent, folklivsforskare och kvinnosakskvinna
 Gustaf Tamm (politiker) (1876–1962), jägmästare och politiker, högerman
 Gösta Tamm (1866–1931), friherre, godsägare och politiker
 Henric Tamm (1869–1936), bankdirektör och finansminister
 Hildegard Tamm (1873–1951), målare, pianist och musiklärare
 Hugo Tamm (1840–1907), godsägare och politiker
 Hugo Tamm (diplomat) (1903–1990), jurist och diplomat
 Igor Tamm (virolog) (1922–1995), estnisk-amerikansk virolog och cellbiolog
 Igor Jevgenjevitj Tamm (1895–1971), rysk fysiker och nobelpristagare
 Jakob Tamm (född 1970), skådespelare
 Joonas Tamm (född 1992), estnisk fotbollsspelare
 Jüri Tamm (född 1957), sovjetisk (estnisk) släggkastare
 Nils Tamm  (1876–1957), godsägare och amatörastronom
 Olof Tamm (1891–1973), geolog och markvetare
 Pehr Gustaf Tamm (1842–1921), brukspatron och politiker
 Per Tamm (1905–1978), överste
 Per Adolf Tamm (1774–1856), friherre och bruksägare
 Percy Tamm (1878–1963), ingenjör
 Tarmo Tamm (född 1953), estnisk agronom och politiker
 Viking Tamm (1896–1975), generallöjtnant
 Wilhelm Tamm (1867–1951), jurist och ämbetsman

Svenska efternamn
Estniska efternamn